Kraina – część państwa, obszar stanowiący pewną całość pod względem geograficznym, historycznym lub etnicznym.

Rozróżnia się:
 krainy historyczne
 krainy geograficzne

Przypisy 

Geografia regionalna